Pachisi steht für:
 das alte indische Brettspiel, siehe Pachisi
 die ursprüngliche Variante des englischen Brettspiels von John Jaques & Son, siehe Patchesi
 die ursprüngliche Variante des amerikanischen Brettspiels von Selchow and Righter, siehe Parcheesi
 die ursprüngliche Variante des spanischen Brettspiels Parchís
 die ursprüngliche Variante des deutschen Mensch ärgere Dich nicht
 die ursprüngliche Variante des englischen Ludo
 die italienische Bezeichnung für Eile mit Weile